Mrtvice (Kočevje)
Mrtvice (Krško)